French Championships 1927 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1927 roku w dniach 27 maja–5 czerwca, na kortach Stade Français w Paryżu.

Była to 32 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1927 w tenisie ziemnym
1927 we Francji
French Open według lat